Ма́рко Якобо́ни (; род. , ) — итальянский нейробиолог, работающий в США.

Профессор психиатрии и неврологии, доктор медицины, PhD, директор Лаборатории транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) в исследовательском Центре по сканированию мозга Абмансона-Лавласа (Abmanson-Lovelace Brain Mapping Center) медицинского факультета Калифорнийского университета (Лос-Анджелес). Один из пионеров изучения «зеркальных нейронов», показал, что зеркальные нейроны могут быть важным элементом социального познания и, что дефекты в системе зеркальных нейронов могут лежать в основе различных психических расстройств, таких, как аутизм. Образование получил в Медицинской школе Калифорнийского университета.

Избранные публикации 
10 наиболее важных публикаций:
 Iacoboni, M. Mirroring People: The New Science of How We Connect with Others. — : Farrar, Straus & Giroux, 2008.
 Iacoboni M. Imitation, Empathy, and Mirror Neurons. // Annual Review of Psychology. — 2009.
 Iacoboni M., Dapretto M. The mirror neuron system and the consequences of its dysfunction. // Nature Reviews Neuroscience, 7:942-951. — 2006.
 Dapretto M., Davies M.S., Pfeifer J.H., Scott A.A., Sigman M., Bookheimer S.Y., Iacoboni M. Understanding Emotions in Others: Mirror Neuron Dysfunction in Children with Autism Spectrum Disorder. // Nature Neuroscience, 9:28-30. — 2006.
 Iacoboni M., Molnar-Szakacs I., Gallese V., Buccino G., Mazziotta J.C., Rizzolatti G. Grasping the intentions of others with one’s own mirror neuron system. — PLoS Biology, 3(3): e79. — 2005.
 Iacoboni M. Neural mechanisms of imitation. // Current Opinion in Neurobiology. — 15:632-637. — 2005.
 Wilson S.M., Saygin A.P., Sereno M.I., Iacoboni M. Listening to speech activates motor areas involved in speech production. — Nature Neuroscience 7:701-2. — 2004.
 Carr L., Iacoboni M., Dubeau M.-C., Mazziotta J.C. and Lenzi G.L. Neural mechanisms of empathy in humans: A relay from neural systems for imitation to limbic areas. // Proceedings of the National Academy of Science USA. — 100:5497-5502. — 2003.
 Iacoboni M., Koski L., Brass M., Bekkering H., Woods R.P., Dubeau M.-C., Mazziotta J.C. and Rizzolatti G. Re-afferent Copies of Imitated Actions in the Right Superior Temporal Cortex. // Proceedings of the National Academy of Science, USA. — 98:13995-9. — 2001.
 Iacoboni M., Woods R.P., Brass M., Bekkering H., Mazziotta J.C., and Rizzolatti G. Cortical mechanisms of human imitation. — Science. — 286:2526-8. — 1999.

Книги 
 Якобони М. Отражаясь в людях. Почему мы понимаем друг друга. — Юнайтед Пресс, 2011. — ISBN 978-5-429-50002-7.
 Iacoboni M. Mirroring People: The New Science of How We Connect With Others. — : Farrar, Straus and Giroux, 2008.
 Iacoboni M. Mirroring People: The Science of Empathy and How We Connect with Others. Picador. — 2009.
 Iacoboni M. I neuroni a specchio. Come capiamo ciò che fanno gli altri, Bollati Boringhieri. — 2009. — ISBN 88-339-1870-X.

См. также 
 Риццолатти, Джакомо
 Рамачандран, Вилейанур

Ссылки 
 Marco Iacoboni
 The Lippard Blog: Marco Iacoboni on imitation and sociality and sociality
 Косоногов В. Зеркальные нейроны: краткий научный обзор. — , 2009. — 24 с. — ISBN 978-5-91365-091-7
 This Is Your Brain on Politics

Примечания 

Доктора философии
Неврологи США